В Соединённых Штатах Америки насчитывается четыре округа с названием Фримонт:

 округ Фримонт — штат Айдахо
 округ Фримонт — штат Айова
 округ Фримонт — штат Вайоминг
 округ Фримонт — штат Колорадо